Denhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Denhardt (1852–1929), Afrikaforscher, Berater des Sultans von Witu und Begründer des Schutzgebietes Wituland in Ostafrika
 Gustav Denhardt (1856–1917), deutscher Afrikaforscher, siehe Brüder Denhardt
 Henry Denhardt (1876–1937), US-amerikanischer Politiker
 Rudolf Denhardt (1845–1908), deutscher Arzt und Therapeut

Siehe auch:
 Denhard
 Dehnhard
 Dehnhardt
 Dennhardt
 Dähnhardt
 Daehnhardt